District de Châtillon :
 District de Châtillon en Côte-d'Or
 District de Châtillon en Indre
 District de Châtillon-les-Dombes dans l'Ain